Руска Премиер Лига 2008 е 17-ото издание на руския професионален футболен шампионат и 7-ото му издание под името Руска Премиер Лига. Сезонът е започнал в Петък на 14 март 2008 с мач между отборите на Терек Грозни и Криля Советов в Грозни. Криля Советов побеждава 3–0, а първият гол е за Евгени Савин.

Поради участието на Русия на Евро 2008, сезонът е прекъснат от 16 май до 5 юли.

Шампионът се определя в 27 кръг, на 2 ноември 2008, когато Рубин побеждава Сатурн и става недостижим на върха. Рубин е третият (и втори пореден) немосковски отбор, който става шампион на Русия.

Последният кръг от първенството се изиграва на 22 ноември 2008.

Отбори 
В този сезон в лигата вземат участие 14 отбори, класирани между 1-14 в Руска Премиер Лига 2007 и първите два отбора от Руската Първа Дивизия 2007.

Генерално класиране 

 Легенда

1
Носителя на купата също започва от Четвърти квалификационин кръг.

Резултати

Голмайстори

Източници 
 Руска Премиер Лига
 Руски Футболен Съюз

2008